Velká vlastenecká válka může označovat:

 Východní fronta (druhá světová válka) – německo-sovětskou válku, součást druhé světové války
 Velká vlastenecká válka (pojem) – původně sovětský propagandistický název označující německo-sovětskou válku, dnes zažité označení německo-sovětské války v Rusku a některých dalších státech bývalého Sovětského svazu
 Velká vlastenecká válka (film, 1965) – sovětský film Romana Karmena z roku 1965
 Velká vlastenecká válka / Neznámá válka – dvacetidílný americko-ruský dokumentární seriál z roku 1978
 Velká vlastenecká válka (dokumentární seriál) – osmidílný ruský dokumentární seriál z roku 2010, tvořící polovinu osmnáctidílného ruského dokumentárního seriálu Sovětská bouře

Související článek 
 Vlastenecká válka